Església Ortodoxa Copta, una de les antigues esglésies orientals
 Església Catòlica Copta, una de les Esglésies Catòliques Orientals unida a Roma
 Copte, membre del grup dels coptes, grup ètnic i religiós d'Egipte
 Llengua copta, llengua egípcia parlada a Egipte des del , derivada del demòtic